Nivaldo José de Andrade (Santa Cruz de Minas, 7 de outubro de 1956) é político brasileiro. Foi prefeito da cidade de Tiradentes entre 1988 e 1992 e prefeito de São João del-Rei por três mandatos, sendo o terceiro entre 2009 e 2012. Foi eleito na coligação intitulada "De volta para o povo" composta pelos partidos PRB, PMDB, PSL, PTN, DEM e PSDC. Iniciou a carreira no PDS (depois PPB e PP), passou ainda pelo PTB e PMDB. Em 2013 filiou-se ao Partido da Mobilização Nacional (PMN) e em 2016 ao Partido Social Liberal (PSL).

Bibliografia 
 
 

Naturais de São João del-Rei
Prefeitos de São João del-Rei
Prefeitos de Tiradentes (Minas Gerais)
Deputados estaduais de Minas Gerais
Membros do Partido da Mobilização Nacional
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Membros do Partido Trabalhista Brasileiro
Membros do Partido Democrático Social
Membros do Partido Social Liberal
Membros do União Brasil